Pud steht für:
 ein altes Maß für Masse aus Russland, siehe Alte Maße und Gewichte (Russland) oder Pud (Einheit)

PUD ist die Abkürzung für:
 Polyurethandispersion, eine wirtschaftlich bedeutende Gruppe von Kunststoffdispersionen

Siehe auch:

PUD